Název Davídka nebo Davidka má více významů:

 místopisný název

 Davídka (Mikulovice), název pole a lesa u Mikulovic v okrese Znojmo
Davídka (přítok Lichničky),  potok ve vojenském újezdu Libavá v okrese Olomouc v Olomouckém kraji
 Davídka (Oderské vrchy), kaňon potoka Davídka ve vojenském újezdu Libavá v okrese Olomouc v Olomouckém kraji
Davidka (Opavská pahorkatina), kopec u Hlučína v okrese Opava
 věc

 Davidka, byl podomácku vyráběný izraelský minomet.

Související články 

 David (rozcestník)